Irakkrigen referer muligvis til:
 Irakkrigen (2003–2011), fortsætter som konflikt.
 Invasionen af Irak 2003, selve invasionen.
 Golfkrigen 1991 (1990–1991), også kendt som den Persiske golfkrig eller First Gulf War på engelsk.
 Iran-Irak krigen (1980–1988)
 England-Irak krigen (1941)
 Irakisk oprør 1920-22, mod det Storbritannien.
 Konflikten i Irak (2003–nu)